Пиједрас де Амолар има више значења:

 Пиједрас де Амолар (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас де Амолар (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас де Амолар (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас де Амолар (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас де Амолар (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас де Амолар (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику